Euphaeidae är en familj av trollsländor. Euphaeidae ingår i överfamiljen Calopterygoidea, ordningen trollsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Euphaeidae 70 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Euphaeidae